Giovanni Bresadola (ur. 17 lutego 2001 w Cles) – włoski skoczek narciarski. Olimpijczyk (2022), uczestnik mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym (2021), mistrzostw świata w lotach narciarskich (2020, 2022) oraz mistrzostw świata juniorów (2017–2021). Medalista mistrzostw kraju.

Jego starszy brat, Davide Bresadola, również był skoczkiem narciarskim.

Przebieg kariery 
Bez sukcesów startował w nieoficjalnych letnich mistrzostwach świata dzieci. W sierpniu 2015, ex aequo z Mathisem Contamine'em, zwyciężył w zawodach FIS Youth Cup w Hinterzarten. We wrześniu tego samego roku w tej samej miejscowości zadebiutował w Alpen Cupie, plasując się dwukrotnie w szóstej dziesiątce. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył 10 września 2016 w Einsiedeln, gdzie był 19.

Na początku stycznia 2017 w Zakopanem zadebiutował w FIS Cupie, dwukrotnie plasując się w piątej dziesiątce. Pod koniec tego samego miesiąca w Eau Claire zdobył pierwsze punkty tego cyklu, zajmując 11. i 18. lokatę. W lutym 2017 w Park City wziął udział w mistrzostwach świata juniorów – indywidualnie był 40., a w rywalizacji drużyn mieszanych 5.

1 lipca 2017 w Villach po raz pierwszy stanął na podium FIS Cupu, zajmując lokatę na najniższym jego stopniu. Tydzień później, w ramach letniej edycji cyklu, zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, plasując się w Kranju w szóstej i siódmej dziesiątce. W lutym 2018 w Kanderstegu ponownie wziął udział w mistrzostwach świata juniorów – indywidualnie był 25., a w zmaganiach zespołów mieszanych 13. W tym samym miesiącu w Planicy zdobył brązowy medal OPA Games w konkursie drużynowym zawodników urodzonych w 2001 i młodszych.

18 sierpnia 2018 w Wiśle, w ramach letniej edycji cyklu, po raz pierwszy zapunktował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 30. lokatę. Na początku 2019 zadebiutował w Pucharze Świata – w zawodach w Val di Fiemme/Predazzo 11 stycznia odpadł w kwalifikacjach (zajął ostatnie, 58. miejsce), a dwa dni później po raz pierwszy wystąpił w głównej części zmagań, plasując się na ostatniej, 59. lokacie. W styczniu 2019 w Lahti wziął udział w światowym czempionacie juniorów – indywidualnie był 35., w konkursie drużynowym zajął 12. pozycję, a w rywalizacji zespołów mieszanych uplasował się na 8. lokacie.

W styczniu 2020 po raz pierwszy przebrnął kwalifikacje do konkursu głównego Pucharu Świata, w obu dniach rywalizacji w Predazzo plasując się w piątej dziesiątce. Tydzień później w Klingenthal zdobył pierwsze punkty zimowej edycji Pucharu Kontynentalnego, zajmując 14. lokatę (po 1. serii był siódmy). W marcu 2020 w Oberwiesenthal wziął udział w mistrzostwach świata juniorów; wystartował tylko w konkursie indywidualnym, plasując się na 53. pozycji.

29 listopada 2020, podczas zawodów w Ruce, zdobył swoje pierwsze punkty Pucharu Świata, plasując się na 23. lokacie. W grudniu 2020 wystąpił w mistrzostwach świata w lotach narciarskich, zajmując 24. pozycję w konkursie indywidualnym. W grudniu 2020 w Planicy wziął udział w mistrzostwach świata w lotach narciarskich, plasując się na 24. pozycji. W lutym 2021 w Lahti wystąpił na mistrzostwach świata juniorów – w rywalizacji indywidualnej zajął 24. miejsce, a w konkursie drużynowym był 7. W tym samym miesiącu wziął udział w mistrzostwach świata seniorów – w rywalizacji indywidualnej na skoczni normalnej zajął 47. miejsce, po czym, razem z całą reprezentacją Włoch, został wycofany z dalszych startów w tej imprezie ze względu na pozytywne wyniki testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 u Jessiki Malsiner i członka sztabu kobiecej kadry Włoch.

We wrześniu 2021 zadebiutował w Letnim Grand Prix. W zawodach w Szczuczyńsku zajął 16. i 24. miejsce. W sezonie 2021/2022 Pucharu Świata trzykrotnie zdobył punkty. Najwyżej sklasyfikowany był na 28. miejscu, w styczniu 2022 w Titisee-Neustadt. Wystąpił na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022, na których zajął 41. miejsce na skoczni normalnej i 35. na dużej indywidualnie. Wystartował również na Mistrzostwach Świata w Lotach Narciarskich 2022, gdzie był 21. indywidualnie. W sierpniu 2022 zajął 8. lokatę w zawodach Letniego Grand Prix w Courchevel.

Złoty medalista Mistrzostw Włoch w Skokach Narciarskich 2019 w konkursie indywidualnym na skoczni normalnej.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Starty G. Bresadoli na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty G. Bresadoli na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Starty G. Bresadoli na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty G. Bresadoli na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan na 12 lutego 2023

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata 
stan na 11 lutego 2022

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

Puchar Beskidów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Włoscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2001
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022